Сянси-мяо (Eastern Miao, Eastern Ghao-Xong, Eastern West-Hunan Miao, Ghao-Xong, Hsianghsi Miao, Huayuan Miao, Meo Do, Northern Miao, Red Meo, Red Miao, West Hunan Miao, Western Ghao-Xong, Western West-Hunan Miao) — диалектный континуум языков мяо-яо, распространённый в Китае.

Западный сянси-мяо распространён на северо-западе провинции Хунань (округа Баоцзин, Гучжан, Лоншань, Синьхуан-Маян, Фенхуан, Цзишу, Хуадань), северо-западе Гуйчжоу (округ Сонтао, муниципалитеты Тонжэнь и юго-восточный Чонцинь, округа Сюшань и Юянь), юго-западе Хубэй (округ Суаньэнь), также в Гуанси-Чжуанском автономном районе, муниципалитете Хечи, округе Наньдань.

Восточный сянси-мяо распространён в провинции Западный Хунань (округа Гучжан, Лоншань, Люси, Цзишу) и в провинции Хубэй.

Фонология 
Письменность стандартно базируется на восточном диалекте и была создана в 1956 году.

Ссылки 
 Восточный сянси-мяо на Ethnologue
 Западный сянси-мяо на Ethnologue

Языки Китая
Языки хмонг-мьен